Grandchamp (franz. für „Großes Feld“) ist der Name kehrerer französischer Gemeinden:

 Grandchamp (Ardennes) im Département Ardennes
 Grandchamp (Haute-Marne) im Département Haute-Marne
 Grandchamp (Sarthe) im Département Sarthe
 Grandchamp (Yvelines) im Département Yvelines
 Grandchamp (Yonne), ehemalige Gemeinde im Département Yonne
 Grandchamp-le-Château im Département Calvados
 Neuvy-Grandchamp im Département Saône-et-Loire
 Grand-Champ im Département Morbihan

Orte in der Schweiz

 Grandchamp, eine Ortschaft im Kanton Waadt zwischen den Gemeinden Villeneuve (VD) und Veytaux
 Grandchamp, ein Weiler in der Gemeinde Boudry, Kanton Neuenburg
 Communauté de Grandchamp, eine evangelische Schwesterngemeinschaft im Kanton Neuenburg

Grandchamp ist der Familienname folgender Personen:
 Alice Grandchamp, Schweizer Tischtennisspielerin

Siehe auch: Grandchamps-des-Fontaines, französische Gemeinde im Département Loire-Atlantique